Salomão Ernesto Domingos, conhecido popularmente como Padre Salomão (Huambo, 3 de março de 1973) é um sacerdote católico angolano.

Biografia 
É natural de Kasenda, Huambo.  De 1975 a 1985 fez os seus estudos primários nas escolas nºs 16 (Kasenda) e 9 (Calomanda); de 1986 a 1988, os estudos secundários na Escola Comandante Dangereux; de 1988 a 1990, o I Ciclo na escola Comandante Bula; de 1990 a 1992, frequentou o curso propedêutico de Filosofia no Seminário Propedêutico arquidiocesano do Huambo; de 1992 a 1996 fez o curso superior de Filosofia no Seminário Maior de Cristo Rei do Huambo, onde também fez o curso superior de Teologia de 1996 a 2000. É graduado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Faculdade Teológica de Sicília – Palermo desde 2007.
Actualmente, o Pe. Salomão é Vigário episcopal para a Pastoral e Director do Instituto de Ciências Religiosas de Angola no Huambo  , onde também é docente, lecionando as cadeiras de Bíblia, Latim e Grego, e é colaborador de pastoral na paróquia do Imaculado Coração de Maria.

Referências 

Naturais de Huambo
Religiosos de Angola